Эконо́мика разви́тия — термин, имеющий несколько значений.

 Экономика развития — экономическая учебная дисциплина.
 «Экономика развития» () — научный международный журнал, издаваемый Харьковским национальный экономическим университетом с марта 2002 года.